Бельз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 125 км на південний захід від Ренна, 31 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1731 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3713,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бельз на сайті французького Національного інституту географії
 Бельз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан